Типогра́фская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Типографская улица — улица в Вельске.
 Типографская улица — улица в Горно-Алтайске.
 Типографская улица — улица в Иванове.
 Типографская улица — улица в Калининграде.
 Типографская улица — улица в Москве.
 Типографская улица — улица в Ростове-на-Дону.

См. также 
 Типографский проезд (Минск)